NoCopyrightSounds (сокращённо NCS) — британский звукозаписывающий лейбл и музыкальная организация, основанная Билли Вудфордом в 2011 году.

NCS был создан как средство, позволяющее бесплатно слушать музыку, которая также может быть использована в создании видео для YouTube или Twitch при указании исполнителя и соответствующих ссылок в описании к видео. На лейбле в основном публикуется музыка, относящаяся к жанру электронной танцевальной музыки, а также к другим похожим жанрам. Канал NCS на YouTube насчитывает более 32,7 млн подписчиков на август 2022 года. Многие блогеры используют музыку от NCS в своих видео, так как она распространяется бесплатно. Используется и в некоторых фильмах, телесериалах и видеоиграх.

Визуализаторы и жанры 
Видео NoCopyrightSounds сопровождаются звуковым визуализатором в правой части экрана. Он представляет собой круг, пульсирующий в такт музыки (которого нет у других лейблов). Его цвет зависит от музыкального жанра. Большинство жанров имеют разные цвета, однако есть несколько исключений. Например, для фьюче-хауса и фьюче-бейса используется одинаковые фиолетовые и зелёные визуализаторы.

Дискография

Альбомы NCS

Подборки NCS 
Ниже представлен список подборок и миксов из релизов NCS, выпущенных на официальном канале YouTube.

Примечания

Ссылки 
 
 

Лейблы звукозаписи Великобритании
Лейблы звукозаписи, основанные в 2011 году